Га́га Тибилашви́ли (; 1 октября 1984, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, полузащитник.

Карьера 
С 2005 года выступал в Армении. Сезон 2005 провёл в составе «Динамо-Зенита», куда его пригласил тренерский штаб клуба. В следующем сезоне перешёл в капанский «Гандзасар», в составе которого стал бронзовым призёром. В 2009 году вернулся в «Улисс». Является рекордсменом среди легионеров по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Армении Высшей лиги. В «Улиссе» завоевал две бронзы в сезонах 2009 и 2010. По окончании чемпионата 2010 у Тибилашвили закончился контракт с клубом. В конце года Тибилашвили заключил контракт с дилижанским «Импульсом». Отыграв половину сезона руководство клуба решило расторгнуть контракт тремя игроками в числе которых оказался и Тибилашвили.

Статистика выступлений 
Данные на май 2012

Достижения 
 «Гандзасар»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2008
 «Улисс»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2009, 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 Профиль на официальном сайте ФФА

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Спартак-Цхинвали»